Hodcroft ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Hodcroft (* 1986), britisch-US-amerikanische Epidemiologin 
 Ken Hodcroft (* 1953), britischer Geschäftsmann und Fußballmanager